Вікторія Азаренко і Марія Кириленко були чинними чемпіонками, але цього разу Азаренко вирішила не виступати в парному розряді.
Кириленко грала в парі з Надією Петровою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Сара Еррані і Роберта Вінчі. Вінчі та Еррані здобули титул, у фіналі перемігши пару Катерина Макарова і Олена Весніна з рахунком 6–1, 3–6, [10–4].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw

Жінки, парний розряд